Florian Kragl – germanista austriaco
 Gerd Kragl – hockeista austriaco su ghiaccio
 Lukas Kragl – calciatore austriaco, attaccante
 Oliver Kragl – calciatore tedesco, centrocampista
 Udo Kragl – chimico, biotecnologo e docente tedesco